Commixtio sanguinis – in biologia e medicina, fenomeno per cui il sangue non ossigenato si miscela con il sangue ossigenato
 Commixtio sanguinis – in diritto civile, il pericolo che si ingeneri un dubbio circa la paternità del figlio.